Miejscowości w USA:
 Hackberry – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Hackberry – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Cameron
 Hackberry – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
Gminy w USA:
 Hackberry (ang. Hackberry Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette